Шерониха — название нескольких населённых пунктов:
 Шерониха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Шерониха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.